«Подозрение» — фильмы:
 Подозрение (фильм, 1941) (Suspicion) — фильм-нуар Альфреда Хичкока 1941 года.
 Подозрение (фильм, 1977) («Суспирия») — фильм ужасов Дарио Ардженто 1977 года.
 Подозрение (фильм, 1987) (ТВ)
 Подозрение (фильм, 2001) См. также